

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Миниалбуми/ EP-та

Сингли

Като партниращ си изпълнител

Промоционални сингли

Видеоклипове

Източници 

Ариана Гранде
Дискографии на американски изпълнители